Натуральне число 308
 308 рік до нашої ери
 308 рік нашої ери